Pfrunger-Burgweiler Ried steht für:
 Pfrunger-Burgweiler Ried, Moorgebiet in den Landkreisen Ravensburg und Sigmaringen, Baden-Württemberg
 Pfrunger-Burgweiler Ried (Bannwald), Bannwald im Bereich des Pfrunger-Burgweiler Rieds
 Pfrunger-Burgweiler Ried (Naturschutzgebiet), Naturschutzgebiet im Bereich des Pfrunger-Burgweiler Rieds
 Pfrunger und Burgweiler Ried, Vogelschutzgebiet in den Landkreisen Ravensburg und Sigmaringen, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Pfrunger Ried und Seen bei Illmensee, FFH-Gebiet in den Landkreisen Ravensburg und Sigmaringen, Baden-Württemberg
 Pfrunger Ried – Rinkenburg, Landschaftsschutzgebiet im Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg